Rauschnick ist

 der deutsche Name einer Gemeinde im ehemaligen Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, heute russisch: Timirjasewo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Rauschnick ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Peter Rauschnick (1778–1835), deutscher Schriftsteller